USS Houston è stato il nome di diverse navi da guerra statunitensi:
  – incrociatore pesante della classe Northampton affondato durante la battaglia dello Stretto della Sonda nella notte del 28 febbraio-1º marzo 1942
  – incrociatore leggero della classe Cleveland, nominato in onore del precedente e demolito nel 1961
  – sommergibile d'attacco a propulsione della Classe Los Angeles in servizio (2010)

Houston